Russia bezeichnet:
 in der englischen und lateinischen Sprache den Namen für Russland
 (232) Russia, Asteroid
 Russia (Schiff), 1867 in Dienst gestelltes Dampfschiff

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Russia (New Jersey) 
 Russia (New York) 
 Russia (Ohio) 
 Russia Township (Minnesota) 

Siehe auch:

 Rossia
 Russja